Soldier Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Soldier Township (Crawford County, Iowa)
 Soldier Township (Monona County, Iowa)
 Soldier Township (Jackson County, Kansas)
 Soldier Township (Shawnee County, Kansas)